Le Groupe Sebbin (anciennement Laboratoires Sebbin) est une entreprise spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux.

Ses produits phares sont les prothèses mammaires. Le réseau de distribution est principalement concentré sur L'Europe, L'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud.

Historique de la société 
Janvier 2010, Le tribunal de commerce de Pontoise Designe la societe VanGoor comme repreneur d'activité.
Janvier 2010, Olivier Pérusseau et Diederik Van Goor de la societe Groupe Sebbin reprennent les laboratoires Sebbin.
Août 2010, l'organisme indépendant MDC certifie Les Laboratoires Sebbin aux normes ISO 9001 et ISO 13485 répondant aux critères de la Directive Européenne 93/42
Octobre 2010, les Laboratoires Sebbin obtient une levée de fonds de 8 millions d'euros par Ventech (chef de file), Sigma Gestion & Idinvest Partners.

Depuis près de 30 ans, Groupe Sebbin SAS est une société française implantée près de Paris. À vocation internationale - 85 % de son chiffre d’affaires à l’export – 60 pays.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des fabricants de prothèses mammaires

Liens externes 

 Les Laboratoires Sebbin trouvent repreneur

Références 

Entreprise de la santé ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1986
Entreprise ayant son siège dans le Val-d'Oise